А́лгебра Кэ́ли — система гиперкомплексных чисел, 8-мерная алгебра над полем вещественных чисел.
Обычно обозначается , поскольку её элементы (числа Кэли) называются иногда октонионами или октавами.

Впервые рассмотрена в 1843 году , приятелем Уильяма Гамильтона, а двумя годами позже — независимо Артуром Кэли.

Число Кэли — это линейная комбинация элементов .
Каждая октава  может быть записана в форме:
 
с вещественными коэффициентами . Октонионы находят применение в физике, в частности, в специальной теории относительности и теории струн.

Таблицы умножения 
Таблица умножения элементов октавы:

Таблица (Кэли) умножения октонионов:

Иногда заменяются буквенным обозначением:

Свойства 
По теореме Фробениуса алгебра Кэли является единственной 8-мерной вещественной альтернативной алгеброй без делителей нуля.

Алгебра Кэли является алгеброй с однозначным делением и с единицей, альтернативной, но неассоциативной и некоммутативной.

Для октониона 
операция сопряжения определена равенством:
 .
Сопряжение удовлетворяет равенствам:
  и
 

Вещественная часть октониона  определена равенством:
 ,
мнимая часть:
 .

Норма октониона : ;  тогда и только тогда, когда . Из определения нормы следует, что октонион  обратим и
 .

Из-за неассоциативности октонионы не имеют матричных представлений.

Примечания

Литература 
 Джон Баэс. Октонионы  //   Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, № 1(5), Vol 3(2006), с.120-176.

Теория колец
Гиперкомплексные числа
Неассоциативные алгебры